Niger, país da África
 Rio Níger, rio da África
 Níger, estado da Nigéria

Desambiguação